Les Erebidae sont une famille de lépidoptères (papillons) à activité souvent nocturne. 

Récemment sujette à d'importants remaniements nomenclaturaux, cette famille inclut aujourd'hui toutes les espèces naguère placées dans les familles des Arctiidae et des Lymantriidae (rétrogradées au rang de sous-familles), ainsi que plusieurs sous-familles auparavant placées dans les Noctuidae.
Cela fait des Erebidae la famille de lépidoptères la plus diversifiée, avec plus de  espèces décrites.

Distribution 
On peut rencontrer des espèces de cette famille sur tous les continents sauf l'Antarctique.

Comportement 

Beaucoup cependant se nourrissent, et sont même très attirés par les fleurs, les fruits en décomposition, la miellée, etc.

Systématique 
La famille des Erebidae a été décrite par l’entomologiste anglais William Elford Leach en 1815.

Son contenu a beaucoup évolué à la suite des études de phylogénie moléculaire menées depuis les années 2000.
Dans la nouvelle classification, les Arctiinae et les Lymantriinae correspondent respectivement aux anciennes familles des Lymantriidae et des Arctiidae.

Liste des sous-familles 
Avertissement : la systématique des Erebidae (et plus largement des Noctuoidea) est en évolution rapide, et les différentes sources peuvent fournir des classifications très disparates concernant les rangs taxinomiques situées entre les ordres et les genres.

Références

Voir aussi

Liens externes

Bibliographie 
 Kravchenko, Fibiger, Hausmann & Mueller; 2007. The Lepidoptera of Israel, volume 1: Erebidae.
 
 
 Poole, R.W., 1989: Lepidopterorum Catalogus New Series Noctuidae Part 1. Fascicle 118 : 3-500.
 .
 
 
 

 
Famille de Lépidoptères (nom scientifique)
Taxon décrit en 1815